Melhop ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Melhop (1856–1943), deutscher Bauingenieur und Heimatforscher
 Wilhelm Peter Melhop (1802–1868), deutscher Buchhalter, Schriftsteller, Instrumentenbauer und Amateurastronom